Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Nord-du-Québec

Chapais

Lebel-sur-Quévillon

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Nord-du-Québec
Histoire du Nord-du-Québec
 Résultat